Magyarországon
 Nepomuki Szent János-szobor (Pápa)
 Nepomuki Szent János-szobor (Tata)

Romániában
 Nepomuki Szent János-szobor (Arad)
 Nepomuki Szent János-szobor (Rónaszék)
 Nepomuki Szent János-szobor (Temesvár)

 Csehországban
Nepomuki Szent János-szobor (Prága)